Бари се може односити на:

 Бари, град у округу Бари, регија Апулија, Италија
 Бари (округ), округ у регији Апулија, Италија
 Бари (Бреша), насеље у округу Бреша, регија Ломбардија, Италија
 Бари (Горњи Пиринеји), насеље и општина у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бари (Жиронда), насеље и општина у Француској, у департману Жиронда
 Бари д'Илмад, насеље и општина у Француској, у департману Тарн и Гарона
 Бари (Илиноис), град у САД, у држави Илиноис
 Бари (Тексас), град у САД, у држави Текса

или:

 Бари (народ)
 Бари (језик)

Види још 
 Бар (вишезначна одредница)